Рогатый шлем — головной убор (доспех), известный ещё из бронзового и железного века по изображениям и археологическим находкам .

Находки 
Бронзовые статуэтки, датируемые 12 веком до н.э., были обнаружены на Кипре в Энгоми. Два бронзовых шлема более позднего времени (датируются 1100—900 годами  были найдены возле городка Вексо (Дания) в 1942 году. Также шлем, который датируется 800—500 годами , был найден на острове Зеландия.

Кельтский бронзовый «шлем Ватерлоо», датируемый 150—50 годами до нашей эры, был найден в Лондоне в Темзе в 1868 году. Изображение рогатого шлема имеется на котле из Гундеструпа (около 100 года  который был найден в Дании около посёлка Гундеструп в 1891 году.

В Европе

Античность 

В VII-VI веках до н.э. шлемы, производимые греческими колонистами в южной части Италии (Апулия), нередко украшались металлическими рогами. Пример такого апуло-коринфского шлема представлен в Женевском музее искусства и истории.
Аналогичные концепции имели место в конструкциях шлемов этрусков.

На Триумфальной арке Константина изображены германские солдаты в рогатых шлемах, подписанных иногда словом Cornuti (корнуты). На изображающем сражение у Вероны рельефе они занимают первую линию, также они сражаются с лучниками на изображении битвы у Мульвийского моста.

Великое переселение народов 
На шлеме из Саттон-Ху, датируемом приблизительно 625 годом, изображены пляшущие воины с копьями в шлемах с преувеличенно большими рогами. Похожие изображения найдены на плите из Торслунда, Швеция. В Старой Ладоге найдена подвеска VIII века, на которой также изображаются люди в больших рогатых шлемах.

Средневековье и ранее Новое время 
В XIII-XIV веках горшковые рыцарские шлемы (топфхельмы, кюбельхельмы и пр.), в том числе турнирные, как это видно из миниатюр средневековых книг, также иногда имели нашлемники в виде «рогов», которые изготовлялись из мягких материалов и часто служили основой для наметов.

В Азии 

До Реставрации Мэйдзи в Японии некоторые самурайские доспехи включали элементы рогатых шлемов (кабуто) — рога использовались для обозначения командиров на поле боя. Рога делались из металла в форме буквы «V» или «U»; иногда вставлялись натуральные рога азиатского буйвола, ныне вымершего на территории архипелага. Называли эти рога словом «кувагата». Между ними размещали отличительные знаки, гербы, изображения демонов для устрашения и или небольшие зеркала дабы отпугнуть злых духов.

Индо-персидские воины тоже нередко использовали в бою рогатые или украшенные шипами шлемы, чтобы запугать своих врагов.

У викингов 
В массовой культуре викингов часто изображают с рогатыми шлемами. В сегодняшней Скандинавии популярны комиксы о викингах в рогатых шлемах, футбольные болельщики национальных сборных этих стран часто надевают бутафорские шлемы с рогами, и т. п. На самом деле, археологи не могут точно сказать, какой формы были . Представление о рогатых шлемах связано с рисунками, обнаруженными в захоронениях (например, Осебергский корабль). Сейчас учёные склоняются к тому, что если шлемы с рогами и использовались, то только в ритуальных целях, а не в бою, потому что они непрактичны и более уязвимы для меча или другого оружия противника.

Миф о «рогатых» викингах возник благодаря католической церкви, так как основным источником информации об эпохе викингов являются церковные летописи Европы. Из-за воинственности викингов, их, как «страшных» грабителей, объявляли «дьявольскими отродьями», «чертями»; поэтому и стали приписывать им шлемы с рогами. Ни в одном захоронении эпохи викингов не было найдено подобного шлема. Другое объяснение: идея рогатых шлемов была распространена романтическими художниками в XIX веке. В 1820-е годы шведский художник Август Мальмстрём посадил рога на шлем викингов в его иллюстрации к поэме «Сага о Фритьофе» шведского поэта Есайаса Тегнера. Книга издана на нескольких языках, поэтому миф был распространён. В Германии дизайнер Карл Доплер использовал эти рисунки, когда рисовал костюмы для оперы Вагнера «Кольцо Нибелунга».

Примечания

Ссылки 

 The Invention of the Viking Horned Helmet
 Did Vikings really wear horns on their helmets?
 
 

Бронзовый век
Железный век
Шлем (доспехи)